Toxemia puede referirse a:
 La septicemia, la presencia de toxinas de microorganismos en la sangre.
 La preeclampsia (o toxemia en el embarazo), una complicación del embarazo asociada a hipertensión y proteinuria.
 La toxemia, un trastorno del organismo causado por la presencia de toxinas en la sangre.

Enlaces externos